Brienne kan syfta på:
 Grevskapet Brienne – ett grevskap vars innehavare var vasaller till grevarna av Champagne

Geografi

Frankrike 

 Brienne-sur-Aisne, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Brienne-le-Château – en kommun i departementet Aube 
 Brienne-la-Vieille, departementet Aube i regionen Grand Est, 
 Brienne, Saône-et-Loire, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté,